Stibral ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Stibral (1854–1930), österreichischer Beamter und Politiker 
 Jiří Stibral (1859–1939), böhmisch-tschechischer Architekt und Zeichner